Тано (свято) — традиційне корейське свято, яке відзначається 5 числа п'ятого місяця за місячним календарем.
 Повіт Тано — повіт в Японії, в префектурі Ґумма.
Тано (Коті)